Der Federation Cup 1977 (ab 1995 Fed Cup) war die 15. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 13. bis 18. Juni im Devonshire Park Lawn Tennis Club in Eastbourne, Vereinigtes Königreich. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Australien gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 2:1 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Australien

Trostrunde 
Datum: Juni 1977
Austragungsort: Devonshire Park Lawn Tennis Club, Eastbourne, Vereinigtes Königreich
Spieloberfläche: Rasen

Weblinks 
 Fed Cup 1977

1977
Tennisturnier 1977
Tennisturnier in Eastbourne